Swinka oder Świnka ist der Familienname folgender Personen:

 Hilmar Swinka (1938–1970), deutscher Serienmörder
 Jakub Świnka († 1314), polnischer Geistlicher der römisch-katholischen Kirche; Erzbischof von Gnesen